U.S. National Championships 1926 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1926 roku, na kortach West Side Tennis Club w Forest Hills. Mężczyźni rywalizowali w dniach 13–18 września, natomiast kobiety w dniach 16–23 sierpnia.

Była to czterdziesta szósta edycja turnieju męskiego i czterdziesta damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1926 w Stanach Zjednoczonych
1926 w tenisie ziemnym
US Open według lat